Ла́йхала́мпи ( — пресноводное озеро на территории Селезнёвского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,5 км², площадь водосборного бассейна — 10,6 км². Располагается на высоте 17,2 метров над уровнем моря.

Берега Лайхалампи каменисто-песчаные, преимущественно заболоченные.

Через Лайхалампи течёт безымянный водоток, который, протекая ниже по течению через озеро Лайхаярви и пересекая госграницу с Финляндией, втекает в реку Серьгу, впадающую, в свою очередь, в Чистопольскую бухту Финского залива.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Название озера переводится с финского языка как «худое озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300511102000009438.

См. также 
 Озёра Карельского перешейка

Примечания 

Бассейн Финского залива
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)